Смирнитский — фамилия:
 Смирнитский, Валентин Георгиевич (род. 1944) — советский и российский актёр.
 Смирнитский, Георгий Иванович (1905—1964) — советский сценарист.